

Abbigliamento 
 High heels - termine anglosassone che definisce la scarpa con tacco alto

Cinema 
 High Heels - film muto del 1918 diretto da P.J. Ramster
 High Heels - film muto del 1921 diretto da Lee Kohlmar
 High Heels - titolo della distribuzione in lingua inglese e internazionale del film Tacchi a spillo del 1991 di Pedro Almodóvar
 High Heels and Low Lifes - film del 2001 diretto da Mel Smith

Musica 
 High Heels - gruppo musicale svedese
 High Heels - singolo del 1985 dei 220 Volt
 High Heels - album del 1989 di Pat Kelley
 High Heels Soundtrack - altro titolo dell'album del 1992 Tacones Lejanos di Ryūichi Sakamoto, contenente la colonna sonora del film Tacchi a spillo
 High Heels - album del 1998 dei Gimmicks
 High Heels - singolo del 2004 di Suga Free
 High Heels - EP del 2016 del gruppo musicale coreano CLC
 High Heels - EP del 2016 del gruppo musicale Brave Girls
 High Heels - brano della cantante JoJo, traccia dell'album Mad Love del 2016
 High Heels - singolo del 2019 di Melanie C e Sink The Pink
 High Heels - brano della cantante Brandy, traccia dell'album B7 del 2020

Televisione 
 High Heels - episodio del 1949 della prima stagione della serie televisiva Il cavaliere solitario
 High Heels - episodio del 2001 della seconda stagione della serie televisiva Bei aller Liebe
 High Heels - puntata del 2018 della prima stagione del programma televisivo Undivided ATTN: